polityka – pojęcie podstawowe dla nauk politycznych
 Polityka – dzieło Arystotelesa
 Polityka – polskie wydawnictwo z siedzibą w Warszawie. 
 „Polityka” – polski dwutygodnik polityczny (1936–1939)
 „Polityka” – polski tygodnik polityczno-społeczny (od 1957)
 Polityka – polski film z 2019
 Polityka – dramat (komedia) autorstwa Włodzimierza Perzyńskiego z 1919
 polityka − przyrząd do gaszenia świec (gasidło)